The Golden Age — шостий мікстейп американського репера Діззі Райта, виданий лейблом Funk Volume для безкоштовного й платного завантаження 19 серпня 2013 р. Через сайт компанії також можна було замовити фізичні копії з автографом.

Передісторія 
11 березня 2013 Діззі оприлюднив «Maintain», першу пісню з The Golden Age. 29 березня відбулась прем'єра відеокліпу «Still Movin'» (камео: підписанти Funk Volume), за кілька днів — «Killem wit Kindness». Мікстейп має семпли й відчутний вплив 90-их. Також існує кліп на «The Flavor».

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Funk Volume